Матчи НХЛ на озере Тахо () — серия из двух матчей по хоккею с шайбой на открытом воздухе между командами Национальной хоккейной лиги в рамках регулярного чемпионата сезона 2020/2021. В первом матче, который состоялся 20 февраля 2021 года встретились «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», а на следующий день во втором матче сыграли «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз». Оба матча прошли без зрителей на специально смонтированной хоккейной площадке у озера Тахо.

Предыстория 
Первоначально в сезоне 2020/21 было запланировано два матча на открытом воздухе. 1 января в рамках «Зимней классики» должны были сыграть «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», а 20 февраля «Каролина Харрикейнз» провести в Роли матч «Стадионной серии». Однако из-за пандемии коронавируса лига их отменила.

Место проведения 
11 января 2021 года НХЛ объявила о проведении двух матчей регулярного чемпионата на побережье озера Тахо. Также предварительно лига рассматривала несколько мест, в том числе озеро Луиз в канадской провинции Альберта, Гранд-Лейк в штате Колорадо, Парк-Сити в штате Юта и Стэнли в Айдахо.

Матчи состоялись на южном побережье озера Тахо в городе Стейтлайн, Невада на территории гольф-клуба местного отеля Edgewood Tahoe Resort. Хоккейная площадка была установлена у 18-го фервейя.

Команды 
Для «Колорадо Эвеланш» этот матч стал третьим в истории клуба проводимым под открытым небом. В своём первом матче, который состоялся в рамках «Стадионной серии 2016» «Эвеланш» уступили «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:5, а в 2020 году проиграли «Лос-Анджелес Кингз» 1:3. «Вегас Голден Найтс» никогда ранее не участвовал в матче на открытом воздухе.

«Бостон Брюинз» в четвёртый раз сыграл на открытом воздухе, а «Филадельфия Флайерз» в пятый. Причём «Бостон» и «Филадельфия» уже играли между собой в «Зимней классике 2010» где победа досталась «бостонцам» со счётом 2:1. Также «Брюинз» ещё дважды играли в «Зимней классике». В 2016 году проиграли «Монреаль Канадиенс», а в 2019 обыграли «Чикаго Блэкхокс». «Флайерз» помимо встречи в 2010 году еще участвовали в «Зимней классике 2012» где уступили «Нью-Йорк Рейнджерс», а также дважды встречались с «Питтсбург Пингвинз» в рамках «Стадионной серии» в 2017 и 2019 годах уступив оба раза.

«Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс»

Составы команд

«Колорадо Эвеланш» 

Главный тренер: Джаред Беднар

«Вегас Голден Найтс» 

Главный тренер: Питер Дебур

Матч 
Счёт в матче открыл на 3-й минуте 1-го периода хоккеист «лавин» Самюэль Жирар. По окончании 1-го периода лига приняла решение прервать матч из-за неудовлетворительного состояния льда вызванного солнечной погодой. В итоге 2-й период начался с задержкой более чем в 7 часов. После возобновления матча защитник «Голден Найтс» Алек Мартинес сравнял счёт, однако менее чем через 4 минуты Натан Маккиннон получил шайбу в собственной зоне, прошёл с ней всю площадку и поразил ворота Марка-Андре Флёри. В 3-м периоде защитник «Эвеланш» Девон Тэйвз упрочил преимущество своей команды. За пять с половиной минут до финальной сирены хоккеисты «Вегаса» отыграли одну шайбу, однако за оставшееся время не смогли сравнять счёт в матче. «Колорадо Эвеланш» одерживает победу со счётом 3:2.

Три звезды матча 
 Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»). 3 (1+2) очка.
 Девон Тэйвз («Колорадо Эвеланш»). 2 (1+1) очка.
 Алекс Так («Вегас Голден Найтс»). 1 (1+0) очко.

«Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз»

Составы команд

«Бостон Брюинз» 

Главный тренер: Брюс Кэссиди

«Филадельфия Флайерз» 

Главный тренер: Ален Виньо

Матч 
В составе «Филадельфии Флайерз» согласно протоколу COVID-19 отсутствовало сразу 6 игроков основы, включая капитана Клода Жиру и лидеров команды Якуба Ворачека и Трэвиса Конекни. В первом периоды команды по два раза поразили ворота соперника. Во втором периоде хоккеисты «Бостона» забросили 4 безответные шайбы, а в заключительной 20-минутке команды еще по разу обменялись голами. Матч завершился победой «Брюинз» со счётом 7:3, а первой звездой матча был признан нападающий «мишек» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик.

Три звезды матча 
 Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»). 3 (3+0) очка.
 Брэд Маршан («Бостон Брюинз»). 2 (0+2) очка.
 Джеймс Ван Римсдайк («Филадельфия Флайерз»). 3 (1+2) очка.

Примечания 

НХЛ в сезоне 2020/2021
Бостон Брюинз
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Филадельфия Флайерз
Матчи НХЛ на открытом воздухе